Pellet steht für:
 Pellet, ein Schüttgut
 Pellet (Eisenerz), poröse Eisenerzkugel
 Pellet, eine Arzneiform; siehe Granulat (Pharmazie)

Pellet ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Pellet (* 1947), französischer Jurist und Experte im Bereich des Völkerrechts
 Hans-Peter Pellet (* 1970), Schweizer Schwinger
 Ida Pellet (1837–1863), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Paul Pellet (1859–1914), französischer Ordensgeistlicher, Generalsuperior der Gesellschaft der Afrikamissionen
 Volker Pellet (* 1961), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Villa Pellet in Kempfenhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Berg im oberbayerischen Landkreis Starnberg
 Gästehaus der Villa Pellet in Kempfenhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Berg im oberbayerischen Landkreis Starnberg
 Pelet
 Peled
 Pellett